Аби́нское городское поселение — муниципальное образование в Абинском районе Краснодарского края России.

Административный центр — город Абинск.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края городскому поселению соответствует город районного значения с подчинёнными ему 4 сельскими населёнными пунктами.

Население

Населённые пункты 
В городское поселение входят 5 населённых пунктов:

Примечания 

Городские поселения Краснодарского края
Муниципальные образования Абинского района